Тетраселенид трисамария — бинарное неорганическое соединение
самария и селена
с формулой SmSe,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание чистых веществ в вакууме:

Физические свойства 
Тетраселенид трисамария образует кристаллы
 
структура типа тетрафосфида тритория ThP
.

Соединение плавится при температуре 1900÷2000°С
и имеет область гомогенности 55÷60 ат.% селена
.

Примечания 

самария
Соединения самария